Antonio Cabrera puede referirse a:

 Antonio Cabrera y Corro (1763 - 1827), sacerdote y naturalista español
 Antonio Cabrera Serrano (1958 - 2019), poeta español
 Antonio Cabrera (1981), ciclista chileno.